Жантурин (Джантюрин) — казахская фамилия.

 Жантурин, Арыстан (ум. 1865) — казахский султан.
 Жантурин, Нурмухан Сейтахметович (1928—1990) — казахский советский актёр и кинорежиссёр.
 Джантюрин, Салимгирей Сеидханович (1864—1926) — деятель казахского национально-освободительного движения.